De la Lune à la Terre est le  de la série de bande dessinée Robur (2003) ;
 De la Lune à la Terre est le  de la série de bande dessinée De cape et de crocs (2012).

Voir aussi